Hutson ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Hutson (* 1979), US-amerikanischer Basketball-Spieler
 Don Hutson (1913–1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 George Hutson (1889–1914), britischer Langstreckenläufer
 Ismail Hutson (1938–2012), malaysischer Schauspieler
 Leroy Hutson (* 1945), US-amerikanischer Soulsänger, Komponist, Musikproduzent und Songschreiber
 Lorna Hutson (* 1958), britische Literaturwissenschaftlerin
 Richard Hutson (1748–1795), US-amerikanischer Politiker

Hutson bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Hutson Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hudson